Surf's Up puede referirse a:

Música 
 Surf's Up, canción de The Beach Boys;
 Surf's Up, álbum de The Beach Boys;

Cine y televisión 
 Surf's Up,  película de 2007.